Paracynohyaenodon (Паракинохијаенодон — „близак Кинохијаенодону”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Paracynohyaenodon magnus је тежила око 3,85 kg, а Paracynohyaenodon schlosseri око 2,97 kg.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Paracynohyaenodon.

Временска распрострањенст рода Paracynohyaenodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе